Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Sabine Hack che ha battuto in finale Veronika Martinek 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Federica Bonsignori (secondo turno)
 Florencia Labat (quarti di finale)
 Veronika Martinek (finale)
 Mercedes Paz (secondo turno)

 Inés Gorrochategui (semifinali)
 Sabine Hack (campionessa)
 Donna Faber (semifinali)
 Katja Oeljeklaus (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1991